Das Barclays Dubai Tennis Championships 2009 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war als Turnier der Premier 5-Kategorie Teil der WTA Tour. Das Turnier fand vom 15. bis 21. Februar 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Venus Williams und Virginie Razzano, das Williams in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Cara Black und Liezel Huber in zwei Sätzen gegen Marija Kirilenko und Agnieszka Radwańska.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Dubai